__БЕЗКН__

Гадспид ју! Блек емперор () је канадска експериментална музичка група основана у Монтреалу, 1994. године. Група издаје своју музику кроз Constellation Records, независну издавачку кућу која се такође налази у Монтреалу. Након издавања њиховог дебитантског албума 1997. године, наступали су редовно од 1998. до 2003. Њихов други албум, Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven из 2000. године, је добио велико критичко признање и био је проглашен за један од најбољих албума деценије. 2003. бенд је објавио да одлази на паузу неодређеног временског трајања, у циљу да чланови раде на другим музичким интересовањима. За то време, причало се да се група растала, али су се коначно поново ујединили за турнеју која је почела касне 2010. Од поновног уједињења, Објавили су још три албума, Од којих је најновији Luciferian Towers, објављен септембра 2017.

Бенд је остварио посвећен култ пратилаца и остао веома утицајан за пост-рок жанр. Септембра 2013. године, је објављен њихов четврти албум, 10 година након претходног, 'Allelujah! Don't Bend! Ascend!, који је 2013. добио Polaris музичку награду која се додељује сваке године појединцу или групи из Канаде за најбољи албум објављен на канадском тржишту.

Бенд је такодје познат због њихове песме „East Hastings”, са албума F♯ A♯ ∞, објављеног 1997. године, која је коришћена у филму 28 дана касније, у обрађеној верзији. "East Hastings" се не појављује на 28 Days Later: The Soundtrack Album јер продуценти нису могли добити ауторска права на песму.

Историја 

Gadspid ju! Blek emperor су основали Ефрим Менак (гитара), Мајк Моја (гитара), и Мауро Пиценте (бас) у Монтреалу, 1994. године. Бенд је добио име по God Speed You! Black Emperor, јапанском црно-белом документарцу из 1976, у режији Мицуо Јанагимачија, који прати јапанску бајкерску банду, Black Emperor. Бенд је оформљен након понуде да наступају као помоћни бенд, другом локалном бенду званом Steak 72. Након тога, трио је наступао уживо пар пута, пре него што су одлучили да сниме албум. Касету All Lights Fucked on the Hairy Amp Drooling, су самостално објавили децембра 1994. године и била је ограничена на тридесет и три копије.

Након објављивања касате, бенд је наставио да периодично наступа уживо. По речима Менака, придруживање групи је било просто: „Било је, као да ако је неко познавао некога ко свира инструмент, и делује као океј особа, он би се на неки начин придружио бенду”. Укратко, чланови су долазили и одлазили. Локални музичари су се често придруживали бенду на неколико наступа и онда одлазили. Фреквентно ротирање чланова групе је развлачило објављивање албума F♯ A♯ ∞. Након објављивања, група се стабилизовала на око девет чланова са Менак, Мојом и Дејвидом Брајантом на гитарама, Пеиценте и Тиери Амарем на бас гитарама, Еидан Гртом и Брус Коудроном на бубњевима, и Софи Труду и Норсола Џонсон на виолини и челу респектативно. Моја је напустио бенд 1998. године да би радио на HṚṢṬA, заменио га је Роџер Телиер-Крег из Fly Pan Am.

Иако су различити чланови бенда често називани анархистима, дуго времена ниједан члан бенда није експлицитно називао себе анархистом. 2014. Менак је прогласио себе анархистом. У сваком случају, постоји јака политичка конотација у њиховој музици. Већина њихове музике асоцира на левичарске теме. На пример, белешке на Yanqui U.X.O. описују песму „09-15-00” као „Аријел Шарон окружен са 1,000 израелских војника, маршира ка ал-Харам Асх-Схариф провоцирајући још једану интифаду”, и задња страна омота албума осликава однос неколицине већих издавачких кућа као војно-индустријске комплексе. Неколицина њихових песама такође садржи гласовне узорке који исказују политичке изјаве, пре свега „The Dead Flag Blues” (F♯ A♯ ∞) и „BBF3” (Slow Riot for New Zerø Kanada).

Чланови групе су формирали и број споредних пројеката, укључујући Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra & Tra-La-La Band, Fly Pan Am, HṚṢṬA, Esmerine, и Set Fire to Flames.

Бенд је објавио ЦД верзију своја прва два албума под Kranky издавачком кућом, а плоче под Constellation Records. Све едиције њихових наредних студијских материјала су објављене под Constellation Records.

2004, дугогодишњи гитариста Роџер Телиер-Крег је напустио бенд у пријатељском односу да би посветио више времена Fly Pan Am.

Група је једанпут била погрешно протумачена као група терориста. Након што су стали на оближњој бензинској пумпи, да напуне гориво, у граду Ардмор у Оклахоми, за време њихове Америчке турнеје 2003. године, радница на пумпи је веровала да је група Канађана била група терориста. Она је дала белешку другој муштерији да позове полицију. Када је локална полиција дошла, група је задржана на испитивањима од стране FBI-a. Иако је полиција сумњала на њихове анти-владине документе и фотографије, нису нашли никакве доказе. Након позадинских провера, група је пуштена из притвора и наставила пут ка следећем наступу у Сент Луис, Мисури. Ефрим Менак је касније говорио на наступу у Мисурију о догађају који им се десио и спекулисао да је њихово порекло разлог брзом пуштању („Добра је ствар да смо добра бела деца из Канаде”). Инцидент је био поменут у књизи Мајкл Мура Dude, Where's My Country?.

2010. године, бенд је објавио поновно уједињење за All Tomorrow's Parties музички фестивал у Уједињеном Краљевству као и наступе по САД. Мајк Моја се поново придружио бенду за поновно уједињење, док је оригинални челиста Норсола Џонсон одбио да учествује. Бенд је наступао целу северно америчку и европску турнеју 2011. године, и још наступа у Уједињеном Краљевству укључујући и појављивање на ATP 'I'll Be Your Mirror''' музичком фестивалу у Лондону.

Наредне године бенд се појавио на Pitchfork музичком фестивалу у Чикагу и 2012. година на All Tomorrow's Parties I'll Be Your Mirror фестивалу у Њујорку
Бубњар Тим Херцог се придружио турнеји након одласка Бруса Каудрона.

2013. бенд је освојио Polaris музичку награду, али су критиковали трошкове церемоније за време економске кризе, изјавивши: "Можда би следећа додела требала бити организована у јефтинијој хали, без корпорацијских банера."

31. марта 2015. године, објављују свој пети албум, Asunder, Sweet and Other Distress. 22. септембра 2017. године, објављују свој шести албум, Luciferian Towers.

 Концерти уживо 

Филмске пројекције су веома значајан аспект њихових концерата, Ефрим Менак их је објаснио као: "Стављање целе ствари у контекст".

Зато што је бенд „taper-friendly”, дозвољава публици да снимају њихове наступе. Фанови често објаве нови материјал и пре него што га бенд званично сними.

Бенд је имао турнеје по Аустралији и Новом Зеланду први пут у фебруару 2013. године, укључивши и наступ на All Tomorrow's Parties 'I'll Be Your Mirror фестивалу у Мелбурну 16. фебруара

Бенд је имао турнеју у Кини први пут априла 2013. године, наступајуци у Шангају и  Пекингу, поново су посетили Кину у марту 2016. године.

Бенд је подржао Nine Inch Nails на њиховој Tension турнеји у октобру 2013. године, на наступу у Tension у Бостону 11. октобра.

Након паузи која је трајала већину 2014. године, бенд је кренуо на велики број концерата и фестивала широм Северне Америке, Европе и остатка света за време 2015. и 2016. године. Две нове песме су претприказиване на многим наступима, које су фанови назвали Buildings и Railroads на основу пројекција које су пуштане за време истих. Бенд је такође позајмио наступе за неке од њихових старијих и тренутних песама за откривање „monumental” рада канадске плесачке групе Holy Body Tattoo из 2005. године, за време 2016.

 Чланови ТренутниЕфрим Менак – гитара, „tape loop”, клавијатура (1994–2003, 2010–данас)
Мауро Пиценте – бас гитара (1994–2003, 2010–данас)
Мајк Моја – гитара (1994–1998, 2010–данас)
Тиери Амар – дупли бас, бас гитара (1997–2003, 2010–данас)
Дејвид Брајант – бубњеви, „tape loop” (1997–2003, 2010–данас)
Еидан Грт – бубњеви (1997–2003, 2010–данас)
Софи Труду – виолин (1997–2003, 2010–данас)
Карл Лемју – филмске пројекције (2010–данас)
Тим Херцог – бубњеви (2012–данас)
Филипе Леонард – филмске пројекције (2015–данас)ПретходниЏон Литлфер – филмске пројекције (1994–2000)
Тиа Прат – француски рог (1995–1997)
Брус Коудрон – бубњеви (1997–2003, 2010–2012)
Норсола Џонсон – чело (1997–2003)
Роџер Телиер-Крег – гитара (1998–2003)
Грејсон Вокер – хармоника (1997)
Џејмс Чау – клавијатура, чембало, гитара (2000)
Питер Хари Хил – гајде (2000)
Флафи Ерскин – филмске пројекције (2000–2003)

 Дискографија Студијски албуми:'-{F♯ A♯ ∞}- (1997)-{Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven}- (2000)-{Yanqui U.X.O.}- (2002)-{'Allelujah! Don't Bend! Ascend!}- (2012)-{Asunder, Sweet and Other Distress}- (2015)-{Luciferian Towers}- (2017)-{G_d’s Pee AT STATE’S END!}-'' (2021)

Референце

Спољашње везе 
Званични вебсајту
Гадспид ју! Блек емперор на Constellation Records вебсајту 

Канадске пост-рок групе
Музичке групе из Монтреала
Музичке групе основане 1994.